Bagdad Cafe – pub i klub muzyczny działający od 1990 roku w Łodzi w podziemiach pałacu Arnolda Stillera
 Bagdad Café – amerykańsko-niemiecki film z 1987 roku
 Bagdad Cafe – amerykański serial telewizyjny (1990–1991) z Whoopi Goldberg i Jeanem Stapletonem w rolach głównych